Stoja je lahko:
 Stoja (ime)
 Stoja (priimek)
 Stoja (gimnastika)
 Stoja (polotok)
 Fort Stoja